San Ignacio (Misiones), een plaats in de Argentijnse provincie Misiones
San Ignacio (departement), een departement van de Argentijnse provincie Misiones
San Ignacio (Belize), een stad in Belize
San Ignacio (Beni), een gemeente in het Boliviaanse departement Beni
San Ignacio (Moxos), stad in gelijknamige gemeente in het Boliviaanse departement Beni
San Ignacio (Chili), een gemeente in de Chileense regio Biobío
San Ignacio (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Chalatenango
San Ignacio (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Francisco Morazán
San Ignacio (Sinaloa), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa
San Ignacio (gemeente in Sinaloa), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa
San Ignacio (provincie), een provincie van Peru
San Ignacio (Cajamarca), een stad in Peru
San Ignacio (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook 
de heilige Ignatius van Loyola (1491-1556), stichter van de orde der Jezuïeten
Sant'Ignazio, een barokkerk in Rome gewijd aan de heilige Ignatius van Loyola